Picoas é um nome duma região de Lisboa, que dá o seu nome a: 
 Barão das Picoas - título nobiliárquico português; 
 Visconde das Picoas - título nobiliárquico português; 
 Estação Picoas - estação do Metropolitano de Lisboa; 
 Fórum Picoas - um centro comercial; 
 Picoas Plaza - um centro comercial.

Desambiguação